Кирин Дж. Каллинан (; род. 21 января 1986, Сидней, Австралия) — австралийский , автор песен и актёр эпизодов, наиболее известный своей работой с инди-рок-группой Mercy Arms и последующей сольной карьерой.

Поскольку Mercy Arms продолжил перерыв в 2009 году, Каллинан выпустил два сольных альбома: Embracism (2013) и Bravado (2017). Каллинан известен своей яркой публичной персоной, противостоящей живым выступлениям и разнообразным музыкальным произведениям, в которых, по словам Спи́на, «различия между талантом, иронией и подлинными плохими вкус сливается вместе, пока они не будут неразличимы». Каллинан сказал, что его основной мотивацией как музыканта является «возбуждать и путать, но вы не можете делать это какое-то время без искренности».

Каллинан сотрудничал с широким кругом музыкантов, включая Джимми Барнса, Джеймса Шанса, Алекса Камерона, Коннана Мокасина и братьев Нила и Тима Финна. Барнс и Кэмерон сыграли в сингле Callinan 2017 года «Big Enough», где кричащее камео Барнса стало известным интернет-мемом .

В 2017 году Каллинан был снят режиссёром Джейн Кэмпион во втором сезоне её драматического телесериала «Вершина озера». «С Кирином было приятно работать, потому что он был изобретателен, игрив и изучал», — сказал Кэмпион. «Кажется, он каким-то образом выдвигает пределы человеческого существа, как будто он — во всех смыслах этих слов — мог быть воспитан единорогами».

Дискография 
Mercy Arms
 Mercy Arms (LP, 2008)
Соло
 Embracism, (LP, 2013)
 Bravado, (LP, 2017)
 Return to Center (LP, 2019)